Палестина се први пут појавила на Олимпијским играма 1996. године. Од тада Палестина није пропустила ни једне Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Палестина никада није учествовала и никада није била домаћин олимпијских игара.

Палестински олимпијци закључно са 2008. годином нису освојили ниједну медаљу на олимпијадама. 

Национални олимпијски комитет Палестине (-{Palestine Olympic Committee}-) је основан 1986. а признат од стране МОКа 1995. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Палестина на олимпијским играма